Fuchsau ist der Ortsname von

 Fuchsau (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Fuchsau (Markt Bibart), Ortsteil des Marktes Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern